De Rally van Zweden 2004, formeel 53rd Uddeholm Swedish Rally, was de 53e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2004. Het was de 377e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2004
Rally van Zweden